Ez a szócikk a 2019-es Roland Garros vegyes páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a tajvani Latisha Chan és a horvát Ivan Dodig párosa volt, akik ebben az évben is megszerezték a trófeát, miután a döntőben 6–1, 7–6(5)-re legyőzték a Gabriela Dabrowski–Mate Pavić kanadai-horvát párost.

A tornán elindult Fucsovics Márton és Babos Tímea tisztán magyar párosa is, és a 2. körig jutottak.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

V2